Искандарово — название населённых пунктов в России:
 Искандарово — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Искандарово — деревня в Альменевском районе Курганской области.